Galliano – likier ziołowy
 Galliano – brytyjski zespół muzyczny
 Galliano – jednostka osadnicza w USA, w stanie Luizjana